Catapyrenium — рід грибів родини Verrucariaceae. Назва вперше опублікована 1850 року.

Класифікація 
До роду Catapyrenium відносять 101 видів:

Примітки

Джерела 
 Flotow, J. 1850. Mikroskopische Flechtenstudien. Botanische Zeitung. 8:361-369 - P.361

Роди грибів